Psellos ist der Beiname oder angenommene Name von:
 Michael II. (Byzanz) (770–829), byzantinischer Kaiser
 Michael Psellos (1017/18 – um 1078), byzantinischer Geschichtsschreiber und Universalgelehrter